Уотфорд:

 Уотфорд — небольшой городок Англии, расположенный к северо-западу от Лондона в графстве Хартфордшир.
 Уотфорд — станция лондонского метро, линии Метрополитен.
 «Уотфорд» — английский футбольный клуб из города Уотфорд.

См. также 
 Уотфорд DC